Telega steht für:

 Telega (Prahova), eine rumänische Gemeinde
 Telege, ein russischer Pferdewagen

Telega ist der Familienname folgender Personen:

 Steponas Jaugelis-Telega († 1668), litauischer Kulturaktivist und Bürgermeister